Валентность (от  — сила) — способность объекта взаимодействовать с другими объектами, например:

 Валентность в химии — способность атома образовывать ковалентные связи, то есть по сути количество этих самых связей.
 Стехиометрическая валентность — формализация предыдущего понятия.
 Валентность в лингвистике — способность слова вступать в синтаксические связи с другими словами в предложении.
 Валентность в экологии — способность организма существовать в определённом диапазоне условий.
 Валентность в медицине — количество видов возбудителей болезней, от которых действует вакцина.
 Валентность в теории ожиданий — ожидаемая ценность вознаграждения.
Валентность в психологии — субъективная привлекательность или непривлекательность объекта.

В математике 
 Валентность, или степень вершины, в теории графов — число рёбер, выходящих или входящих из вершины.
 Валентность, или арность, предиката или функции — число его аргументов или операндов.
 Валентность, или ранг тензора, в линейной алгебре — количество независимых компонент тензора.

См. также 
 Валентная зона